Gerhard Bönicke ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Bönicke (Dirigent) (1913–1999), deutscher Dirigent und Kapellmeister
 Gerhard Bönicke (Architekt) (1903–??), deutscher Architekt und Sachbuchautor